Бра́унинг ():

Огнестрельное оружие

Носители фамилии 
 Браунинг, Грег (род. 1953) — австралийский хоккеист на траве, серебряный призёр Олимпийских игр 1976 года.
 Браунинг, Джеймс Натан (1850—1921) — американский политик, 20-й вице-губернатор Техаса.
 
 
 Браунинг, Курт (род. 1966) — канадский фигурист и хореограф, четырёхкратный чемпион мира в мужском одиночном катании.
 Браунинг, Логан (род. 1989) — американская певица, теле- и киноактриса.
 Браунинг, Роберт (1812—1889) — английский поэт и драматург, его наиболее известная работа «Кольцо и книга».
 Браунинг, Сесил (1883—1953) — британский игрок в рэкетс, призёр Олимпийских игр.
 Браунинг, Тайас (род. 1994) — английский футболист, защитник.
 Браунинг, Трейси (род. 1963) — австралийская баскетболистка.
 Браунинг, У. — французский крикетчик, серебряный призёр Олимпийских игр 1900 года.
 Браунинг, Франсуаза (более известна под фамилией Дюрр; род. 1942) — французская теннисистка и теннисный тренер.
 Браунинг, Фредерик (1896—1965) — британский генерал-лейтенант, высокопоставленный офицер, прозванный: «отец воздушно-десантных войск».
 Браунинг, Чарльз Альберт — американский основоположник жанра хоррор в кинематографе.
 Браунинг, Элизабет Барретт (1806—1861) — английская поэтесса Викторианской эпохи.
 Браунинг, Эмили (род. 1988) — австралийская актриса, певица и модель.
 «Браунинги» — псевдоним литературного дуэта XIX века, состоящего из Роберта Браунинга и Элизабет Барретт Браунинг.

Места 
 Браунинг — город в Гласье, округ Монтана, США.
  — деревня в Скайлере, округ Иллинойс, США.

Другое 
  — процесс приобретения пищей бурого цвета из-за химических реакций, происходящих при высокой температуре.
  — американская электронная группа из Канзас-Сити, Миссури, США.
 MV Browning — 322-тонное каботажное судно, построенное J Harker Ltd в :en:Knottingley; начато строительство 17 октября 1942 года и закончено в апреле 1943 года; в 1947 году было продано Anglo-Danubian Transport Co Ltd в Лондоне и переименовано в Browning.